West Burton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 West Burton (ort), England, North Yorkshire, 
 West Burton, Nottinghamshire, ort i England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar